Maripí kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Maripí (ort), Boyacá, 
 Maripí (kommun), Boyacá,